Farin ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Farin (* 1942), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Klaus Farin (* 1958), deutscher Schriftsteller 
 Michael Farin (* 1953), deutscher Verleger und Autor 

Farin ist der Künstlername von: 

 Farin Urlaub (bürgerlich Jan Ulrich Max Vetter; * 1963) deutscher Musiker 

Farin steht für: 

 Farinzucker, eine Zuckersorte 

FARIN steht für: 

 Farthest-Insertion-Heuristik, ein Algorithmus 

Siehe auch:
 Farin Urlaub Racing Team
 Farine